Беливцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Беливцы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Беливцы — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.